Ивлев (Ивлева) — фамилия. Известные носители:

Ивлев 
 Ивлев, Александр Александрович (род. 1972) — российский футболист, тренер.
 Ивлев, Борис Михайлович (1946—1990) — советский математик и преподаватель.
 Ивлев, Василий Михайлович (1909—1997) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Ивлев, Виктор Сергеевич (1907—1964) — советский гидробиолог.
 Ивлев, Владимир Сергеевич (род. 1990) — российский баскетболист.
 Ивлев, Владислав Григорьевич (род. 1938) — российский борец классического стиля.
 Ивлев, Гаврил Михайлович (1908—1960) — Герой Советского Союза.
 
 Ивлев, Дюис Данилович (1930—2013) — учёный-механик.
 Ивлев, Иван Алексеевич (род. 1941) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Ивлев, Игорь Александрович (род. 1941) — губернатор Рязанской области.
 Ивлев, Константин Витальевич (род. 1974) — российский шеф-повар и телеведущий.
 Ивлев, Сергей Александрович (род. 1969) — российский ватерполист.
 
 Ивлев, Трохим Васильевич (1880 — 1958, по иным сведениям, 1933) — украинский актёр и певец.



См. также